Кири́лл Андре́ев:* Андреев, Кирилл Александрович (род. 1971) — российский певец, солист группы «Иванушки International».
 Андреев, Кирилл Константинович (1916—1968) — советский литературовед, критик, очеркист, прозаик.
 Андреев, Кирилл Дементьевич (1901—1972) — Герой Советского Союза. Примечания